Kokudo bezeichnet:
 Kokudo (Unternehmen), ein japanisches Unternehmen (früher: Keikaku Kokudo, heute Teil von Prince Hotels)
frühere Bezeichnung einer japanischen Eishockeymannschaft
eine japanische Behörde Kokudo-chō 

Kokudō (auch Kokudou) bezeichnet:
 Japanische Fernstraßen, siehe Liste der Nationalstraßen in Japan